Oley ist der Familienname von:
 Dominic Oley (* 1980), deutscher Schauspieler
 Frida Brock-Oley (* 1910), deutsche Politikerin (SED) und Frauenfunktionärin
 Holger Oley (* 1959), deutscher Independent-Musiker, Sänger und Buchautor
 Johann Christoph Oley (1738–1769), deutscher Komponist der frühen Klassik

Oley bezeichnet:

 Oley (Pennsylvania), ein Census-designated place in Pennsylvania
 Oley Township im Berks County, Pennsylvania
 FAW Oley, ehemalige chinesische Submarke für Automobile

Siehe auch:
 Olay